

Nom commun 
 Une corde
 En arboriculture, la taille en cordon est une méthode de taille des arbres fruitiers.
 Dans le domaine de la connectique, un cordon est un ensemble constitué de connecteurs et de câble destiné à relier des équipements d'électronique, d'informatique, de télécommunications ou d'automatisme.
 Un cordon est une ligne de gens, postes militaires, ou bateaux autour d'une zone pour l'encercler ou la protéger. En particulier :
 en architecture militaire, un cordon est un élément de fortification ;
 en organisation des secours pour épidémie, un cordon sanitaire est l'ensemble des postes de contrôle d'entrée et de sortie entourant la région contaminée. 

 En architecture, un cordon est une moulure ou un corps de moulures horizontal sans fonction particulière (à ne pas confondre avec un larmier ou une corniche). Un bandeau est un cordon de section rectangulaire.
 En cuisine, le cordon bleu est une expression pour désigner un très bon cuisinier, tiré d'une expression qui désignait, sous ce terme, les chevaliers de l'Ordre du Saint-Esprit.
 En anatomie :
 le cordon ombilical est le tube qui joint le placenta de la mère enceinte au fœtus ou à l'embryon ;
 le cordon spermatique est un canal de très faible section emprunté par les spermatozoïdes en direction de la vésicule séminale.
 En géographie, un cordon littoral est une bande de terre côtière composée de matériaux déposés par des courants marins.
 En sociologie : tenir les cordons du poêle est un aspect (ancien) des rites de deuil. Dans le cortège funébre, des personnes étaient désignées pour accompagner le convoi et tenir des cordons accrochés au drap qui recouvre le cercueil. Le nom de ce manteau du cercueil vient du latin pallium qui a évolué vers le français poêle. Au sens figuré : escorter le défunt vers sa sépulture, être présent jusqu'à la fin ultime.
 En musique, un cordon est un accessoire pour aider à porter une clarinette ou un hautbois et alléger la charge sur le pouce.

Patronyme
 Faustino Cordón (1909-1999) est un biochimiste espagnol.
 Audrey Cordon (née en 1989) est une coureuse cycliste française.

Toponymes

Le Cordón Caulle est un volcan du sud du pays.

Cordon est un village sur l'île d'Arran à l'ouest de l'Écosse.

Cordon est une commune située dans le département de la Haute-Savoie et la région Rhône-Alpes ;
Cordon est un hameau de la commune de Brégnier-Cordon, dans le département de l'Ain. Il donne son nom au mont de Cordon, au pont de Cordon, à la maison de Cordon et au château de Cordon.

Cordon est une municipalité de la province d'Isabela.

Arts 
 Cordon, série télévisée belge écrite par Carl Joos et réalisée par Tim Mielants, diffusée sur VTM en 2014.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme